Het seizoen 2012/13 van de zaterdag Hoofdklasse B is een van de zes competities op het op een na hoogste niveau voor het amateurvoetbal in Nederland. Het seizoen begon op 1 september 2012 en de laatste speelronde was op 11 mei 2013.
De kampioen van vorig seizoen (2011/12) was SVV Scheveningen.

Teams

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag B